Лондон 1927 — шахматный турнир, который проходил с 10 по 24 октября. Организован Лондонским шахматным клубом.

Турнирная таблица 

По окончании соревнования был проведён двухкруговой турнир с участием 6 шахматистов:
 1. А. Нимцович — 8½ очков из 10; 
 2. Ф. Ейтс — 6½; 
 3—4. В. Биргер, У. Уинтер — по 5½; 
 5. М. Голдстейн — 2½, 
 6. Дж. Моррисон — 1½.

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 113.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Лондон (шахматный турнир)
Октябрь 1927 года
1927 год в шахматах
1927 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1927 году